Горяиновка — название населённых пунктов в России:
 Горяиновка — деревня в Уренском районе Нижегородской области.
 Горяиновка — деревня в Алексеевском районе Самарской области.
 Горяиновка — село в Духовницком районе Саратовской области.
Горяиновка — до 1963 г. название села Октябрьское в Советском районе Курской области.